Latina steht für:

 weibliche Person lateinamerikanischer Herkunft, siehe Latino
 lingua Latina, Eigenbezeichnung der lateinischen Sprache, siehe Latein
 Beatriz Galindo (1465–1535), genannt La Latina, spanische Humanistin und Lehrerin am Hofe Isabella der Katholischen
 Latina, Fernsehsender in Peru, siehe Latina Televisión

Geografie:
 Latina (Latium), Hauptstadt der italienischen Provinz Latina
 Provinz Latina, Region Latium, Italien
 Latina (Madrid), Stadtbezirk der spanischen Hauptstadt
 Villa Latina, Gemeinde in der Provinz Frosinone, Italien

Gebäude:
 Latina (Schule), älteste Schule der Franckeschen Stiftungen
 Kernkraftwerk Latina, abgeschaltetes italienisches Kernkraftwerk

Siehe auch:

 Latino (Begriffsklärung), Ladina